Jan Stanisław Jastrzębski – wojski halicki, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Jan Jastrzębski – wojski większy lubelski, miecznik lubelski pod koniec XVIII wieku
 Jan Lucjan Jastrzębski (1883–) – pułkownik saperów inżynier Wojska Polskiego, kawaler KW, dyrektor nauk i komendant Oficerskiej Szkoły Saperów, szef 7 Okręgowego Szefostwa Saperów
 Jan Stanisław Jastrzębski (1892–1940) – major artylerii Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Jan Kazimierz Jastrzębski (1899–) – major dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari i Krzyża Walecznych (dwukrotnie)

Przypisy